HRL steht als Abkürzung für:

 1. kroatische Handball-Liga, siehe Handball in Kroatien#Kroatische Handballliga Herren
 Hochregallager
 Home Rule League, eine ehemalige irische Partei
 den internationalen Flughafens Rio Grande Valley in Harlingen (Texas) nach dem IATA-Flughafencode
 HRL Laboratories

HRL